Hyphodermella är ett släkte av svampar. Hyphodermella ingår i familjen Phanerochaetaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Hyphodermella